Ancyra () ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche.

Es geht zurück auf einen Bischofssitz in der Stadt Ankara, die sich in der römischen Provinz Galatia befand.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Titularbistum in Kleinasien
Titularerzbistum